21. Светско првенство у рукомету 2009. одржано је у Хрватској од 16. јануара до 1. фебруара 2009. године. Такмичење се одржвало у 7 градова: Сплиту, Осијеку, Вараждину, Задру, Поречу, Пули и Загребу. Право да буде домаћи овом првенству Хрватска је изборила у групи са Чешком, Грчком и Румунијом

Такмичење је отворено у Сплиту 16. јануара у новој Спаладијум Арени, а финале је одиграно у Загребу, у Арени Загреб, која може примити до 15.000 гледалаца.

Продаја улазница је почела у новембру месецу. Карте за најјевтинија места за утакмице у групи биле су од 80 до 150 куна, да би им цена расла и у финалу износила 700 куна. 
. Промоцију турнира је од новембра организовала Хрватска туристичка заједница, која је одржала тринаест презентација у 13 градова земаља учесница првенства.

Градови домаћини и дворане

Маскота првенства 

Маскота 21. Светског првенства у рукомету 2009. после дугог бирања од преко 1.000 предлога је добила име. Симпатична гусеница названа је Рокси. Она симболизује „гусеницу“ коју изводе рукометаши Хрватске славећи своје победе после сваке утакмице.

Квалификације

Групе 
Жреб група за 21. Светско првенство у рукомету одржан је 22. јуна 2008. у Загребу на Тргу бана Јелачића. Програм сз водили РТЛ-ов спортски коменттор Филип Бркоћ и глумица Кристина Крепела, а жребање су обавили Лино Червар, Ивано Балић, и Петар Метличић. 

Екипе су биле подељене у шест „шешира“ по четири. Групе су формиране извлачењем по једне екипе из сваког шешира и тако су формиране групе у предтакмичењу.

После завршеног жребања групе су изгледале овако:

Први круг 
У овом делу такмичења екипе су подељене у четири групе А, Б, Ц, Д са по шест екипа. У групама се игра по једноструком бод систему (свако са сваким једну утакмицу). Три првопласирне екипе из сваке групе прелазе у Други круг и формирају две нове групе. Групу 1 коју чине клубови из група А и Б, а групу 2 екипе из група Ц и Д. Резултати из првог круга се преносе у новоформиране групе.

Екипе које у у првом кругу у групама освојили четврто, пето и шесто место по истом принципу формирају две групе у којима ће играти за пласман од 13 до 24 места на првенству у такмичењу које се зове Президент куп.

Група А — Осијек 

 Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешено, ПО = пораз, ГД = голова дао, ГП = голова примио, ГР = гол-разлика

Група Б — Сплит

Група Ц — Вараждин

Група Д — Пореч

Други круг 
Други круг играо се од 24 до 27. јануара у две групе. Прва група у којој су играле три првопласиране екипе група А и Б из првог круга играла је у Загребу, а друга група са екипама из група Ц и Д у Задру. Резултати из првог круга се преносе у новоформиране групе. По две првопласирне екипе из група обезбедиле у пласман у полуфинале. Остале екипе ће према пласману играти за 5, 7, 9 и 11 место.

Група 1 — Загреб

Група 2 — Задар

Президент куп 
Президент куп (ПК) играо се од 24 до 27. јануара у две групе. Прва група у којој су играле екипе које су заузеле од четвртог до шестог места у групама А и Б из првог круга играла је у Пули, а друга група са екипама из група Ц и Д у Поречу. Међусобни резултати из првог круга се преносе у новоформиране групе. Све екипе ће према пласману играти за пласман од 13 до 24 места.

Група ПК-I — Пула

Група ПК-II — Пореч

Утакмице за пласман

Полуфиналне утакмице

Финалне утакмице

Награде 

| width="" align="left" valign="top"
| {| style="width:100%;"
|- valign="top"
|

|}
| width="" align="left" valign="top"
| Најбоља екипа турнира:
 Голман:  Тијери Омејер
 Лево крило:  Микаел Гигу
 Леви бек:  Блаженко Лацковић
 Средњи бек:  Никола Карабатић
 Десни бек:  Марцин Лијевски
 Десно крило:  Иван Чупић
 Пивот:  Игор Вори

Најбољи играч:  Игор Вори

Најбољи голман:  Тијери Омејер

Најбољи напад:  308 голова из 9 утакмица

Најбоља одбрана:  211 из 10 утакмица

Фер-плеј:
 1. 
 2. 
 3.  

Најбољи асистенти:
 1.  Кирил Лазаров 39 
 2.  Хајкел Мганем 38 
 3.  Никола Карабатић 36 
|}

Састави победничких екипа

Судије на првенству

ИХФ право ТВ емитовања 
 : РТЛ
 : ТВ 2, ТВ 2 Спорт
 : TVE (TVE2, Teledeporte)
 : Спорт+
 : РТЛ, ДСФ
 : Nile Sport
 : Sport TV
  Middle East: Al Jazeera Sports
 : Sitel
 : ТВ 2, ЗВ 2 Зебра и ТВ 2 спорт
 : ТВП (ТВП ХД, ТВП2 и ТВП спорт)
 : ТВЕ, Спорт 1
 : НТВ плус
 : РТС
 : РТВ Словенија
 : ТВ 4
 : Кувајтски спортски канал 3 и Кувајт спорт +
 : Тунис 7
 : BHT 1
 : SporTV

Види још 
 Светско првенство у рукомету

Референце

Спољашње везе 

 Хрватски рукометни савез – СП 2009.
 XXI Men's World Championship at ИХФ.info
 Квалификације на Teamhandballnews.com 
 EHF – Квалификације у Европи 
 Sportnet.hr (новости и резултати)

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Хрватској
Рукомет у 2009.